Силвио Пирилло Сесарино (; 26 июля 1916, Порту-Алегри — 22 апреля 1991, там же) — бразильский футболист и тренер.

Карьера 
Силвио Пирилло начал свою карьеру в скромной команде «Американо» из Порту-Алегри, его удачная игра привлекла к нему внимание тренеров клуба «Интернасьонал», за которые Пирилло выступал 2 года. Затем он играл в уругвайском «Пеньяроле».

В 1941 году Пирилло перешёл в клуб «Фламенго», который искал замену своему легендарному нападающему Леонидасу, в первый же год во «Фла» Пирилло забил в чемпионате Рио 39 мячей, что до сих пор является непревзойденным рекордом. С «Фламенго» Пирилло выиграл 3 чемпионата Рио в 1942, 1943 и 1944 годах. В 1947 году Пирилло покинул «Фламенго», забив за клуб 201 мяч, что является 5-м результатом в истории команды.

Завершил карьеру игрока Пирилло в «Ботафого», который, как и «Фла», искал замену своему лучшему бомбардиру Элено Фрейтасу. В «Ботафого» Пирилло провёл 5 лет, выиграв в 1948 году свой 4-й чемпионат Рио и завершил карьеру в возрасте 35-ти лет.

В сборной Бразилии Пирилло дебютировал 14 января 1942 года на Кубке Америки матчем с командой Чили, в первой же игре Пирилло забил 3 мяча, а Бразилия победила 6:1. Последний матч Пирилло провёл на том же турнире, где Бразилии противостоял Эквадор, Пирилло и в своем последнем матче в футболке главной бразильской команды забил 3 мяча. Эти два «хэт-трика» стали единственными мячами Пирилло за Бразилию, в форме которой он провёл 5 матчей.

После окончания футбольной карьеры Пирилло стал тренером. Его главными успехами на тренерском поприще стали победы в Турнире Рио-Сан-Паулу с «Флуминенсе» и победа на Кубке Рока в том же году со сборной Бразилии, которой он руководил ровно 2 дня.

Награды

Как игрок

Командные 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1942, 1943, 1944, 1948

Личные 
 Лучший бомбардир Лиги Кариока: 1941
 Рекордсмен Лиги Кариока по количеству голов в одном сезоне: 39 голов

Как тренер 
 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1957
 Обладатель Кубка Рока: 1957

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте terceirotempo.uol.com.br 
 Профиль тренера на сайте AcervoSCCP 
 Профиль на сайте Бразильской конфедерации футбола

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Американо» Порту-Алегри
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Ботафого»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры сборной Бразилии по футболу
Тренеры ФК «Ботафого»
Тренеры ФК «Бонсусессо»
Тренеры ФК «Наутико» Ресифи
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Интернасьонал»
Тренеры ФК «Коринтианс»
Тренеры ФК «Палмейрас»
Тренеры ФК «Жувентус» Сан-Паулу
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Баия»
Тренеры ФК «Пайсанду» Белен
Тренеры ФК «Санту-Андре»
Тренеры ФК «Риу-Клару»